
Crăciun se poate referi la:

 Crăciun - sărbătoarea anuală a nașterii lui Isus Cristos în religia creștină
 Moș Crăciun, personaj mitologic despre care se spune că împarte cadouri tuturor copiilor în noaptea de Crăciun

Localități 
 Crăciun - sat în cadrul comunei Lingura din raionul Cantemir
 Crăciunel, sat din județul Harghita, Transilvania, România
 Crăciunelu de Jos, Alba
 Crăciunelu de Sus, Alba

Râuri 
 Râul Crăciuneasa
 Râul Crăciunu

Filme
 Crăciun (film), film american din 2004

Altele 
 Crăciunița, plantă decorativă

Persoane 
 Crăciun (nume)

Vezi și 
 Crăciunești
 Poveste de Crăciun (dezambiguizare)
 Vacanță de Crăciun (dezambiguizare)
 Moș Crăciun (dezambiguizare)

Note 

Toponime românești